Velika nagrada Nemčije 2014 je deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 20. julija 2014 na dirkališču Hockenheimring. Zmagal je Nico Rosberg, Mercedes, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, Williams-Mercedes, tretji pa je bil Lewis Hamilton, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:17,631
| 1:17,109
| 1:16,540
| 1
|-
! 2
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:18,215
| 1:17,353
| 1:16,759
| 2
|-
! 3
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:18,381
| 1:17,370
| 1:17,078
| 3
|-
! 4
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 1:18,260
| 1:17,788
| 1:17,214
| 4
|-
! 5
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:18,117
| 1:17,855
| 1:17,273
| 5
|-
! 6
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:18,194
| 1:17,646
| 1:17,577
| 6
|-
! 7
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:18,389
| 1:17,866
| 1:17,649
| 7
|-
! 8
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 1:18,530
| 1:18,103
| 1:17,965
| 8
|-
! 9
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:18,927
| 1:18,017
| 1:18,014
| 9
|-
! 10
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:18,916
| 1:18,161
| 1:18,035
| 10
|-
! 11
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:18,425
| 1:18,193
| 
| 11
|-
! 12
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:18,534
| 1:18,273
| 
| 12
|-
! 13
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 1:18,496
| 1:18,285
| 
| 13
|-
! 14
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:18,739
| 1:18,787
| 
| 17
|-
! 15
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:18,894
| 1:18,983
| 
| 14
|-
! 16
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:18,683
| brez časa
| 
| 20
|-
! 17
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 1:19,142
| 
|
| 15
|-
! 18
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 1:19,676
| 
|
| 16
|-
! 19
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 1:20,195
| 
|
| 18
|-
! 20
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 1:20,408
|
|
| 19
|-
! 21
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 1:20,489
| 
|
| 21
|-
! NC
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| brez časa
|
|
| PL
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 67
| 1:33:42,914
| 1
| 25
|-
! 2
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes 
| 67
| +20,789
| 2
| 18
|-
! 3
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 67
| +22,530
| 20
| 15 
|-
! 4
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 67
| +44,014
| 6
| 12 
|-
! 5
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 67
| +52,467
| 7
| 10
|-
! 6
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 67
| +52,549
| 5
| 8
|-
! 7
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 67
| +1:04,178
| 9
| 6
|-
! 8
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 67
| +1:24,711
| 11
| 4
|-
! 9
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 66
| +1 krog
| 4
| 2
|-
! 10
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 66
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 11
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 66
| +1 krog
| 12
|
|-
! 12
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 66
| +1 krog
| 18
|
|-
! 13
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 66
| +1 krog
| 13
|
|-
! 14
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 66
| +1 krog
| 16
|
|-
! 15
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 66
| +1 krog
| 17
|
|-
! 16
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 65
| +2 kroga
| 19
|
|-
! 17
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 65
| +2 kroga
| 21
|
|-
! 18
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 65
| +2 kroga
| PL
| 
|-
! Ods
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 47
| Zavore
| 15
|
|-
! Ods
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 44
| Puščanje olja
| 8
|
|-
! Ods
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 26
| Puščanje vode
| 14
| 
|-
! Ods
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 3
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2014
2014